Yingbinlu bezeichnet:

 Yingbinlu (Huiji) (迎宾路街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huiji in der chinesischen Provinz Henan
 Yingbinlu (Xinshi) (迎宾路街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xinshi im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Yingbinlu (Yuhong) (迎宾路街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuhong in der chinesischen Provinz Liaoning